Symptomträger sind Individuen innerhalb einer Gruppe oder Population, bei denen erkennbar eine Erkrankung vorliegt und damit Symptome der Erkrankung festzustellen sind. Der Begriff stammt ursprünglich aus der Infektionsepidemiologie um den Unterschied zwischen erkennbar Infizierten und symptomlosen Virusträgern zu erfassen, die beide für die Ausbreitung einer Erkrankung unterschiedliche Bedeutung haben.

Der Begriff des Symptomträgers wird auch in der Psychotherapie, besonders der Familientherapie verwendet und bedeutet hier eine Person, bei der stellvertretend für eine ganze Gruppe oder ein gestörtes psychosoziales System, erkennbar Symptome zu finden sind (vgl. Systemische Therapie). Diese Stellvertreterrolle hat Konsequenzen im psychotherapeutischen Ansatz.

Epidemiologie
Psychotherapie